Jaburu-moleque pode referir-se a varias espécies de aves da família Ciconiidae:

 Cabeça-seca (Mycteria americana)
 Maguari (Ciconia maguari)
 Jaburu (Jabiru mycteria)

Desambiguações de animais